Не поистовећивати са појмом Петњица.

Петница може бити:

 Петница (Ваљево), насељено место града Ваљева, Колубарски округ, у коме се налази Истраживачка станица Петница,
 Истраживачка станица Петница, 
 Петница (Чачак), село у општини Чачак, Моравички округ, Република Србија